Chazelles kan syfta på:
 Chazelles, Cantal
 Chazelles, Charente
 Chazelles, Haute-Loire
 Chazelles, Jura